Djojohadikusumo ist der Familienname folgender Personen:

 Prabowo Subianto Djojohadikusumo (* 1951), indonesischer Armeegeneral und Schwiegersohn Suhartos
 Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), indonesischer Professor für Wirtschaft und Finanzminister